Драган Косич () — черногорский шахматист, гроссмейстер (1995).

В составах сборных Югославии и Черногории участник 8-и Олимпиад (1990, 1996, 2004—2006 — за Югославию, 2008—2014 — за Черногорию) и 7-и командных чемпионатов Европы (1992, 1999 — за Югославию, 2007—2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматисты Черногории